El nombre Gustavo Gómez puede referirse a:

 Gustavo Gómez Córdoba, periodista y escritor colombiano.
 Gustavo Gómez Portillo, futbolista paraguayo.
 Gustavo Gómez Aranguren, abogado colombiano, Magistrado y Presidente del Consejo de Estado.